Лев Шварцман:
 Шварцман, Лев Исаакович (известен как Лев Шестов; 1866—1938) — русский философ-экзистенциалист и эссеист.
 Шварцман, Лев Леонидович (1907—1956) — полковник НКВД, заместитель начальника следственной части МГБ.